Emma Roberts (1794–1840) – scrittrice inglese
 Emma Roberts (1859–1948) – artista statunitense
 Emma Roberts (1991) – attrice statunitense